Akao steht für:

 Akao (Kōchi), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Kōchi

Akao ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Akao (* 1982), japanische Badmintonspielerin
 Akira Akao (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Akao Kiyotsuna (1514–1573), japanischer Militärkommandeur der Sengoku-Zeit
 Miyo Akao (* 1981), japanische Badmintonspielerin
 Yōji Akao (1928–2016), japanischer Wirtschaftstheoretiker
 Yoshinobu Akao (* 1975), japanischer Fußballspieler